Jméno a příjmení Petr Kulhánek má více nositelů:

 Petr Kulhánek (vědec) (* 1959) – český teoretický fyzik, popularizátor astrofyziky a astronomie
 Petr Kulhánek (politik) (* 1971) – český politik, hejtman Karlovarského kraje od roku 2020